Il singolare del Virginia Slims Championships 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Sylvia Hanika era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Martina Navrátilová.

Martina Navrátilová hanno battuto in finale 6–2, 6–0  Chris Evert-Lloyd.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert-Lloyd (finale)
  Andrea Jaeger (primo turno)
  Tracy Austin (quarti di finale)

 Pam Shriver (quarti di finale) 
 Wendy Turnbull (primo turno) 
 Bettina Bunge (quarti di finale) 
 Sylvia Hanika (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims Championships 1983